Ел Патрон има више значења:

 Ел Патрон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Патрон (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Патрон (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику